Le terme hommage désigne à l'origine une cérémonie féodale par laquelle un vassal reconnaissait un suzerain. Pour ce sens, voir :
 Hommage féodal pour le sens général ;
 Hommage lige pour sa forme renforcée ;

La république de Malte a créé une décoration nommée Hommage de la République.

Œuvres d'art 

Dans le sens de témoignage de respect, le terme hommage est utilisé dans de nombreux titres d'œuvres d'art, le projet de l'artiste étant alors transparent.
Cinéma 
 Hommage aux professeurs, court-métrage iranien (1977) ;
 Hommage à l'heure de la sieste, long-métrage franco-brésilo-argentin de 1962 ;
Installation 
 Hommage à Arago, sur le méridien de Paris à Paris (1994) ;
 Hommage lumineux, sur l'emplacement du World Trade Center (2002) ;
 Hommage à Charlie Parker, statue d'Alain Kirili (2007) ;
Littérature 
 Hommage à la Catalogne, récit par George Orwell des évènements de la guerre d'Espagne, paru en 1938 ;
Musique 
 Hommage à Haydn, pièce pour piano de Claude Debussy (1909) ;
 Hommage à Albert Roussel, pièce pour piano d'Arthur Honegger (1928) ;
 Homenaje a Federico García Lorca (Hommage à Federico García Lorca), pièce pour un ensemble instrumental de Silvestre Revueltas (1936) ;
 Hommages est une suite pour orchestre de Manuel de Falla (1939) ;
 Hommage à René Guy Cadou est un album de Gilles Servat (1980) ;
 Hommages est un album de Nana Mouskouri (1997) ;
Hommage est un album de Yannick Noah constitué de reprises de Bob Marley (2012) ;
Peinture 
 Hommage à Delacroix, tableau d'Henri Fantin-Latour (1864) ;
 Hommage à Cézanne, tableau de Maurice Denis (1900) ;
 Hommage au théâtre de Maurice Maeterlinck, peinture monumentale de Fernand Allard l'Olivier (années 1930) ;
 Hommage à Piranese, tableau de Nicolas de Staël (1948) ;
Sculpture 
 L'Hommage à Cézanne, statue d'Aristide Maillol (1912) ;
 Hommage au capitaine Dreyfus, statue de Louis Mitelberg (1988) ;

Plusieurs œuvres ont pour titre .

Les scouts ont élevé plusieurs hommages à Baden Powell.

Homonymie de titre